Генріх Фрідріх Теодор Кольрауш (1780—1867) — німецький педагог та історик. Батько Рудольфа Кольрауша.
 Рудольф Герман Арндт Кольрауш (1809—1858) — німецький фізик, піонер у дослідженнях електрики. Батько Фрідріха Вільгельма Кольрауша.
 Фрідріх Вільгельм Георг Кольрауш (1840—1910) — німецький фізико-хімік, дослідник електролітів.

Німецькі прізвища